Шпилева — деревня в Болховском районе Орловской области России. Входит в состав Герасимовского сельского поселения. Является самым северным населённым пунктом области.
Население —  чел. ().

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена на берегу реки Покой в северо-западной части Орловской области, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Шпилева находится в зоне широколиственных лесов .

Часовой пояс

Климат 
Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 
Проживают (на 2017—2018 гг.) 6 жителей в четырёх дворах, 1 чел. — от 18 до 30 лет, 2 чел. — от 30 до 50 лет и 3 чел. — старше 60 лет.

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 50% (3 чел.), а женщины — 50% (3 чел.).

Транспорт 
Расстояние до административного центра поселения — деревни Близненские Дворы — составляет 4 км, а до районного центра — города Болхов — 21 км.

Улицы 
Уличная сеть представлена одним объектом: Раздольная улица.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района